Provincia di Santa Cruz (Argentina)
Provincia di Santa Cruz (Perù)